Die vom Niederrhein – film del 1925 diretto da Rudolf Walther-Fein, Rudolf Dworsky
Die vom Niederrhein – film del 1933 diretto da Max Obal